Rezeptor steht für:
 Rezeptor (Biochemie), ein Molekül zum Auslösen einer Signaltransduktion
 Rezeptorzelle, eine Zelle zum Auslösen einer Sinneswahrnehmung 
 Rezeptor des Gemeinsamen Schatzamtes des Malteserordens, ein Amt des Souveränen Malteserordens
 Virusrezeptor, Molekül an der Oberfläche einer Wirtszelle, das es Viruspartikeln erlaubt, an diese anzudocken und in sie einzudringen
 CD4-Rezeptor, Andockstelle für HIV
 Angiotensin-konvertierendes Enzym 2 (ACE2), Andockstelle für SARS-CoV-2
 Rezeptor für Bovines Leukämie-Virus (BLV)

Siehe auch: